I Farabrutto sono un gruppo folk rock italiano, formatosi a Verona nel 2000.

Biografia
Il gruppo nasce nel 2000, grazie all'incontro fra i musicisti veronesi Luca Zevio, Niccolò Sorgato e 
Francesco "Sbibu" Sguazzabia.

Nel 2001 iniziano a lavorare al primo album, nella cui composizione viene coinvolto anche Enrico Terragnoli. Alzare la voce, disco d'esordio del terzetto, esce ufficialmente nel 2004, anno in cui nasce il sodalizio fra la band e la casa discografica Freecom (etichetta satellite di Rai Trade, distribuita da Edel). Alzare la voce ottiene il terzo posto alle Targhe Tenco 2004 nella categoria “migliore opera prima”.

Nelle prime esibizioni live il gruppo si fa subito notare per l'utilizzo di una strumentazione 
non convenzionale - chitarra classica e voce (Luca Zevio), mandolino elettrico (Niccolò Sorgato) e "ground drums" (Sbibu suona seduto a terra e usando solo le mani) - e per l'ampio spazio dedicato all'improvvisazione. Luca Zevio è autore di tutti i testi, che denotano grande impegno e parlano spesso di "verità scomode".

Nell'ottobre del 2005 vincono il Premio Siae/Club Tenco.

In occasione del trentennale della rassegna, la cerimonia si svolge presso il Teatro Ariston di Sanremo.

Nel settembre 2010 esce il secondo album Estremoriente Mediocre Occidente, di nuovo su etichetta Freecom.

Sempre nel 2010 vengono inseriti nella compilation La leva cantautorale degli anni zero, realizzata da Club Tenco e Mei con la casa discografica Ala Bianca.

Il 25 aprile 2014 suonano a Verona in Arena nell'ambito della manifestazione Arena di Pace e Disarmo, al fianco di artisti come Simone Cristicchi ed Eugenio Finardi. In occasione di questa esibizione, presentano una nuova formazione a cinque, con l'ingresso di Cristiano Tommasini al basso e Guillermo Gonzales come seconda voce.

Formazione

Formazione attuale
 Luca Zevio - voce e chitarra classica
 Niccolò Sorgato - mandolino elettrico
 Sbibu - ground drums (batteria a terra)
 Cristiano Tommasini - basso
 Guillermo Gonzales - voce

Ex componenti
 Enrico Terragnoli - chitarra elettrica (2004-2010)

Discografia
 2004 - Alzare la voce
 2010 - Estremoriente Mediocre Occidente
 2010 - La leva cantautorale degli anni zero (compilation)

Note

Collegamenti esterni 
 

Gruppi e musicisti del Veneto